Marsha Hunt kan syfta på:

Marsha Hunt (skådespelare) (född 1917), amerikansk film och teaterskådespelare
Marsha Hunt (sångare) (född 1946), amerikansk sångare, modell och skådespelare